Elitserien 1990/1991 kan syfta på:

Elitserien i basket för herrar 1990/1991
Elitserien i basket för damer 1990/1991
Elitserien i bordtennis för herrar 1990/1991
Elitserien i bordtennis för damer 1990/1991
Elitserien i handboll för herrar 1990/1991
Elitserien i handboll för damer 1990/1991
Elitserien i ishockey 1990/1991
Elitserien i bandy 1990/1991
Elitserien i volleyboll för herrar 1990/1991
Elitserien i volleyboll för damer 1990/1991